Beketov steht für:

 Beketov (Mondkrater), einen Mondkrater

Siehe auch:
 Beketow